Miracle (álbum de Céline Dion)
 Miracle (álbum de Nonpoint)
 Miracle (canção de Cascada)
 Miracle (canção de Samra Rahimli)
 Miracle (canção de Super Junior)
Ou ainda:
 Miracles (Someone Special)
 Miracles (canção de Coldplay)
 Miracles (série de televisão)
 Miracle (filme de 2004)

 

Desambiguação